VM i snooker 1950 arrangerades som en utslagsturnering med 8 spelare. Finalen hölls i Blackpool, England, Storbritannien. För femte året i rad möttes skotten Walter Donaldson och engelsmannen Fred Davis i finalen. Davis vann sin tredje och sista titel.

Efter årets turnering skulle det dröja till 1969 innan VM avgjordes som utslagsturnering igen. 1952 års VM lockade bara två spelare, och därefter gjordes ett uppehåll. På 1960-talet avgjordes VM genom utmanarmatcher.

Kvarts- och semifinalerna spelades i bäst av 71 frames, och finalen i bäst av 97 frames. Alla frames spelades även om matchen redan var avgjord. John Pulman avbröt sin semifinal mot Fred Davis innan matchen var färdigspelad.

Resultat

Källor 
 ArmchairGM Sports Wiki Database
 Chris Turner's Snooker Archive

1951 i Storbritannien
Sportåret 1951
1951
Sport i Blackpool